Эльстер () — многозначный термин.

 Эльстер — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Эльстер — горная страна в Германии.
 Бад-Эльстер — курортный город в Германии, расположен в земле Саксония.
 Вайсе-Эльстер (букв. Белый Эльстер) — река в Германии.
 Клайне-Эльстер — река в Германии, протекает по земле Бранденбург. 
 Шварце-Эльстер (букв. Чёрный Эльстер) — река в Германии, протекает по земле Саксония и Саксония-Анхальт.
 Эльба-Эльстер — район в Германии.

Персоналии
 Эльстер, Иоганн Даниэль (1796—1857) — немецкий профессор музыки и хоровой дирижёр, участник Освободительной войны Греции и мемуарист.
 Эльстер, Кристиан Мандруп (; 1841—1881) — норвежский писатель, журналист и критик.
 Эльстер, Людвиг Герман Александр (1856—1935) — немецкий экономист и педагог; доктор наук.
 Эльстер, Отто (1852—1922) — немецкий писатель (известен под псевдонимом Отто фон Брунек).
 Эльстер, Эрнст (1860—1940) — немецкий историк литературы, профессор Лейпцигского и Марбургского университетов.
 Эльстер, Юлий (1854—1920) — немецкий физик.
 Эльстер, Юн (род. 1940) — известный норвежский политолог, профессор Колумбийского университета.

Примечания